Calvin Parker MacDonald (né le  à Sydney, dans la province de la Nouvelle-Écosse au Canada et mort le  à Northford dans l'État américain du Connecticut) est un entraîneur et un joueur professionnel canadien de hockey sur glace qui évoluait au poste d'ailier gauche.

Biographie

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

Joueur 

| 1949-1950|| Millionaires de Sydney || CBSHL|| 1|| 1|| 0|| 1|| 0|| 1|| 1|| 0|| 1|| 0
|-
| 1950-1951|| Marlboros de Toronto|| OHA-Jr.|| 51|| 31|| 22|| 53|| 50|| 13|| 9|| 5|| 14|| 6
|- 
| 1951-1952|| Marlboros de Toronto|| OHA-Jr.|| 52|| 39|| 51|| 90|| 58|| 6|| 2|| 3|| 5|| 4
|-
| 1952-1953|| Marlboros de Toronto || OHA-Jr.|| 55|| 39|| 20|| 59|| 48|| 7|| 3|| 2|| 5|| 4
|- 
| 1952-1953 || Maple Leafs de Toronto|| LNH|| 1|| 0|| 0|| 0|| 0|| || || || || 
|-
| 1952-1953 || Hornets de Pittsburgh|| LAH|| || || || || || 1|| 0|| 0|| 0|| 0
|- 
| 1953-1954|| Hornets de Pittsburgh||  LAH|| 70|| 29|| 24|| 53|| 22|| 5|| 0|| 2|| 2|| 0
|-
| 1954-1955|| Maple Leafs de Toronto|| LNH|| 62|| 8|| 3|| 11|| 36|| 4|| 0|| 0|| 0|| 4
|- 
| 1954-1955|| Hornets de Pittsburgh||  LAH|| 8|| 3|| 4|| 7|| 2|| || || || || 
|-
| 1955-1956|| Hornets de Pittsburgh||  LAH|| 58|| 35|| 32|| 67|| 60|| 3|| 0|| 3|| 3|| 2
|- 
| 1956-1957|| Rangers de New York|| LNH|| 45|| 7|| 8|| 15|| 24|| 1|| 1|| 1|| 2|| 0
|-
| 1956-1957|| Reds de Providence||  LAH|| 2|| 4|| 1|| 5|| 0|| || || || || 
|- 
| 1957-1958|| Rangers de New York|| LNH|| 70|| 8|| 10|| 18|| 30|| 6|| 1|| 2|| 3|| 2
|-
| 1958-1959|| Bisons de Buffalo||  LAH|| 67|| 17|| 21|| 38|| 58|| 11|| 2|| 7|| 9|| 8
|- 
| 1959-1960|| Rangers de New York|| LNH|| 4|| 0|| 0|| 0|| 0|| || || || || 
|-
| 1959-1960|| Indians de Springfield||  LAH|| 65|| 37|| 36|| 73|| 16|| 10|| 3|| 7|| 10|| 4
|- 
| 1960-1961|| Red Wings de Détroit|| LNH|| 70|| 14|| 12|| 26|| 6|| 9|| 1|| 0|| 1|| 0
|-
| 1961-1962|| Red Wings de Détroit|| LNH|| 32|| 5|| 7|| 12|| 8|| || || || || 
|- 
| 1961-1962|| Bears de Hershey||  LAH|| 20|| 10|| 4|| 14|| 8|| || || || || 
|-
| 1962-1963|| Red Wings de Détroit|| LNH|| 69|| 33|| 28|| 61|| 32|| 11|| 3|| 2|| 5|| 2
|- 
| 1963-1964|| Red Wings de Détroit|| LNH|| 68|| 21|| 25|| 46|| 25|| 14|| 3|| 3|| 6|| 2
|-
| 1964-1965|| Red Wings de Détroit|| LNH|| 69|| 13|| 33|| 46|| 38|| 7|| 1|| 1|| 2|| 6
|- 
| 1965-1966|| Bruins de Boston|| LNH|| 29|| 6|| 4|| 10|| 6|| || || || || 
|-
| 1965-1966|| Red Wings de Détroit|| LNH|| 37|| 5|| 12|| 17|| 24|| 9|| 0|| 0|| 0|| 2
|- 
| 1966-1967|| Red Wings de Détroit|| LNH|| 16|| 3|| 5|| 8|| 2|| || || || || 
|-
| 1966-1967|| Hornets de Pittsburgh||  LAH|| 59|| 16|| 30|| 46|| 18|| 9|| 1|| 3|| 4|| 4
|- 
| 1967-1968|| North Stars du Minnesota|| LNH|| 69|| 19|| 23|| 42|| 22|| 14|| 4|| 5|| 9|| 2
|-
| 1967-1968|| South Stars de Memphis|| CPHL|| 5|| 2|| 3|| 5|| 2|| || || || || 
|- 
| 1968-1969|| North Stars du Minnesota|| LNH|| 35|| 2|| 9|| 11|| 0|| || || || || 
|-
| 1968-1969|| South Stars de Memphis|| LCH|| 28|| 6|| 11|| 17|| 0|| || || || || 

| 676|| 144|| 179|| 323|| 253|| 75|| 14|| 14|| 28|| 20

Entraîneur 

| 1969-1970|| Stars de l'Iowa || LCH || 72|| 35|| 26|| 11|| 56,3 %|| Finalistes
|-
| 1970-1971 || Barons de Cleveland|| LAH||  ||  ||  ||  ||  || 
|- 
| 1972-1973|| Nighthawks de New Haven|| LAH|| 76|| 16|| 40|| 20|| 34,2 %|| Non qualifiés
|-
| 1973-1974|| North Stars du Minnesota || LNH || 61 || 20 || 30 || 11 || 41,8 % || 
|- 
| 1975-1976|| Nighthawks de New Haven|| LAH|| 76|| 29|| 39|| 8|| 43,4 %|| Éliminés en 
|-
| 1976-1977|| Nighthawks de New Haven|| LAH|| 80|| 43|| 31|| 6|| 57,5 %|| Éliminés en 
|- 
| 1977-1978|| Nighthawks de New Haven|| LAH|| 80|| 38|| 31|| 11|| 54,4 %|| Finalistes
|-
| 1978-1979|| Nighthawks de New Haven|| LAH|| 80|| 46|| 25|| 9|| 63,1 %|| Finalistes
|- 
| 1979-1980|| Nighthawks de New Haven|| LAH|| 80|| 46|| 25|| 9|| 63,1 %|| Éliminés en 
|-
| 1981-1982|| Kings de Los Angeles|| LNH|| 42|| 13|| 24|| 5|| 36,9 %|| 

| 103|| 33 || 54 || 16 || 39,8 %|| -

Références

Voir aussi 

Naissance en juin 1933
Naissance à Sydney (Nouvelle-Écosse)
Joueur canadien de hockey sur glace
Joueur des Maple Leafs de Toronto
Joueur des Hornets de Pittsburgh
Joueur des Rangers de New York
Joueur des Reds de Providence
Joueur des Bisons de Buffalo
Joueur des Indians de Springfield
Joueur des Red Wings de Détroit
Joueur des Bears de Hershey
Joueur des Bruins de Boston
Joueur des North Stars du Minnesota
Entraîneur canadien de hockey sur glace
Entraîneur des North Stars du Minnesota
Entraîneur des Kings de Los Angeles
Champion de la Coupe Calder
Gagnant du trophée Louis-A.-R.-Pieri
Attaquant de hockey sur glace
Décès dans le comté de New Haven
Décès à 84 ans
Décès en août 2017